Truscott ist der Familienname folgender Personen:

 George Wyatt Truscott (1857–1941), britischer Politiker, Lord Mayor of London
 John Truscott (1936–1993), australischer Schauspieler, Kostüm- und Szenenbildner
 Lucian K. Truscott (1895–1965), US-amerikanischer General
 Peter Truscott, Baron Truscott (* 1959), britischer Politiker
 Steven Truscott (* 1945), kanadisches Justizopfer

Siehe auch:
 Truskott